Го́длик:
 Годлик (река)
 Годлик (крепость)